En inglés, bullock puede referirse a un toro joven o a un buey. En este sentido, se puede utilizar, como sinónimo la palabra steer u ox. También es un apellido o nombre habitual en países angloparlantes.

Bullock también puede aludir:
 También en inglés, a una carreta, cuando esta es impulsada por toros.
 Al Condado de Bullock, en Alabama, EE. UU..
 A un lago situado en Kentucky, EE. UU. llamado :en:Bullock Pen Lake.
 A un fósil australiano llamado :en:Bullock Creek.
 A dos reportes del autor Alan Bullock: A Language for Life (1975), Democracia industrial (1977).

Personas apellidadas Bullock 
 Alan Bullock (1914–2004), historiador y académico británico que escribió una importante biografía de Adolf Hitler.
 Anna Mae Bullock, es el verdadero nombre de la cantante estadounidense de soul Tina Turner.
 Ernest Bullock fue un compositor, organista y educador inglés, que vivió entre 1890–1979.
 Sandra Bullock, actriz estadounidense.
 Louis Bullock, jugador de baloncesto estadounidense.
 Arthur Allman Bullock, botánico inglés.
 Donna Bullock, actriz estadounidense.

Personas apellidadas Bullocks 
 :en:Daniel Bullocks (nacido en 1983), jugador de fútbol americano.